Pontal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontal (ort), São Paulo, 
 Pontal (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Pontal (udde), Faro,

Se även 
 Praia do Pontal

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar